Johan Columbus kan syfta på flera personer:

* Johan Columbus (skald, 1640-1684), universitetslärare och skald
 Johan Columbus (målare), dekorationsmålare och konterfejare